Pseudorobillarda är ett släkte av svampar. Pseudorobillarda ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudorobillarda